Добривое «Бая» Видич (24 декабря 1918, Чачак — 3 марта 1992, Белград, Сербия) — югославский и сербский государственный, политический и дипломатический деятель. Председатель Президиума Социалистической Республики Сербии (1978—1982). Герой социалистического труда СФРЮ.

Биография 
С 1938 года — член Союза коммунистической молодежи Югославии (СКМЮ). В 1939 году вступил в Союз коммунистов Югославии. Был секретарём окружного комитета СКМЮ по Македонии.

В феврале 1940 года стал членом Македонского окружного комитета Республики Македонии. С 1941 года участвовал в партизанской борьбе в Воеводине. Политкомиссар 3-й далматинской и 7-й банийской ударных бригад.

Секретарь ужицкого райкома Компартии и член Агитпропа (агитационно-пропагандистского комитета) ЦК КП Сербии.

После окончания войны был членом окружного комитета КПЮ по Воеводине. Член Президиума ЦК КПЮ.
В 1946—1951 годах — первый секретарь Союза коммунистов Воеводины в составе Коммунистической партии Югославии.

Член ЦК КП Сербии и Ревизионной комиссии ЦК Компартии Югославии.

С 1952 года на дипломатической работе. Советник посла СФРЮ в ФРГ (с мая 1951 до 1952 Г.).

С 1952 по 1953 год — посол Бирме, с 1953 по 1956 год — посол СФРЮ в СССР. С 1958 по 1960 год — Постоянный представитель Югославии при Организации Объединенных Наций.

С 1961 по 1965 г. — председатель Комитета по международным делам Социалистического союза трудового народа Югославии.

В 1965—1969 годах — вновь посол СФРЮ в СССР. Посол Югославии в Лондоне (1970—1973).

В 1972—1974 годах — депутат и член Президиума Союзной скупщины СФРЮ и скупщины Сербии.

Член ЦК и Политбюро Союза коммунистов Югославии (с 1982 по 1986).

Член Президиума СФРЮ и председатель Президиума Социалистической Республики Сербии с 5 мая 1978 по 5 мая 1982 года.

Похоронен на Аллее Заслуженных на Новом кладбище в Белграде.

Награды 
 Орден Героя социалистического труда СФРЮ
 Орден Югославского флага с лентой
 Золотая звезда ордена братства и единства
 Партизанская память
 Орден «За заслуги перед народом» I степени

Литература 
 Српски биографски речник (књига друга). „Матица српска“, Нови Сад 2006. година.

Ссылки 
 Ko je bio Dobrivoje Vidić (1918-1992) 
  

Председатели Президиума Социалистической Республики Сербии
Депутаты Скупщины СФРЮ
Послы Югославии в СССР
Послы Югославии в Великобритании
Послы Югославии в Бирме
Члены Президиума ЦК СКЮ
Югославские партизаны
Похороненные на Новом кладбище (Белград)
Постоянные представители Югославии при ООН